Ružići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Ružići, un village situé dans la municipalité de Grude, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Ružići, une localité située dans la municipalité de Matulji, comitat de Primorje-Gorski Kotar.
Ružići, une localité située dans la municipalité de Poreč, comitat d'Istrie ;
Ružići, une localité située dans la municipalité de Sveta Nedelja, comitat d'Istrie.